Met Station America kan worden bedoeld:
 Station America (voormalig station), het voormalige spoorwegstation van het dorp America;
 Station America (album), het naar dit station vernoemde album van Rowwen Hèze.